Paul Vincent Nicholas Haarhuis (Eindhoven, 1966. február 19. –) korábbi holland hivatásos teniszező. Elsősorban páros tornákon ért el eredményeket, 1994-ben vezette a páros világranglistát. Hatszor nyert Grand Slam-tornán a férfi páros versenyben, ötször honfitársával, Jacco Eltingh-gel, egyszer az orosz Jevgenyij Kafelnyikovval.

Egyéni legjobb eredménye egy jakartai ATP-tornagyőzelem volt 1995-ben, valamint hét további döntő az 1990-es években. Legjobb egyéni világranglista-helyezését 1995 júniusában érte el, ekkor 18. volt. Egyetlen egyes tornagyőzelme mellett (a Grand Slam-győzelmekkel együtt) további 54 címet nyert páros versenyeken.

Azon öt teniszező közé tartozik, akinek generációjából pozitív volt a mérlege a Pete Sampras elleni mérkőzéseken (3–1). Rajta kívül ezt csak Sergi Bruguera, Richard Krajicek, Lijendar Pedzs és Michael Stich mondhatja el magáról.

Profi karrierje befejeztével sem hagyott fel a tenisszel, meghívásos, szenior-versenyeken játszik újra.

Grand Slam-döntői

Páros

Győzelmei (6)

Elvesztett döntői (6)

Vegyes páros

Elvesztett döntői (1)

ATP-döntői

Páros

Győzelmei (48) 

A Grand-Slam döntők számozás nélkül.

Elvesztett döntői (34)

A Grand-Slam döntők számozás nélkül.

Eredménysor páros versenyeken 

A = nem vett részt a tornán.
1R = 1. kör
2R = 2. kör
3R = 3. kör
QF = Negyeddöntős
SF = Elődöntős
F = Döntős
W = Győztes
NH = a tornát nem rendezték meg.

Egyes

Győzelmei (1)

Elvesztett döntői (7)

Senior Tour győzelmei 
2007, The Legends Rock Dubai - győzelem  Jim Courier ellen: 6–1, 6–4

Jegyzetek

Források 
 

Holland teniszezők
Holland olimpikonok
Grand Slam-győztesek (tenisz)
1966-ban született személyek
Élő személyek
Eindhoveniek